Боя́рышник () — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству .

Широко используется как декоративное и лекарственное растение. Плоды употребляются в пищу. Медонос.

Название 
Латинское название происходит от  («крепкий»), что отражает или свойство древесины — крепкой и твёрдой, или способность растения жить долго: возраст боярышника может достигать 400 лет.

Распространение и экология 

Боярышник распространён преимущественно в умеренных районах северного полушария в пределах между 30° и 60° с. ш., главным образом в Северной Америке, а также Евразии.

В природе боярышники встречаются обычно одиночно или группами в зарослях кустарников, по опушкам, на вырубках и полянах, на осыпях, реже они растут в негустых лесах и вовсе не встречаются под густым древесным пологом.

Распространены от уровня моря до верхнего предела лесной растительности в горах, в самых различных условиях рельефа и на разных грунтах.

К почве нетребовательны, но лучше развиваются на глубоких, среднеувлажнённых, хорошо дренированных плодородных тяжёлых почвах; положительно реагируют на присутствие извести в почве. В культуре неприхотливы, в подавляющем большинстве зимостойки, светолюбивы. Не требуют специального ухода, кроме периодической подрезки и вырезки сухих ветвей; при пересадке, которую боярышники в молодом возрасте переносят легко, необходима сильная подрезка; возможна пересадка боярышников и летом, в облиственном состоянии.

Размножение 

Боярышник размножают посевом семян, корневыми отпрысками, а культурные сорта — прививкой.

При семенном размножении требуется длительная (до семи — восьми месяцев) стратификация. При осеннем посеве в саду семена весной прорастают не все и довольно долго. В первый год обычно прорастают 20—30 % семян. Часть семян всходит на следующий год. Процент всхожести увеличивается, если семена перед посевом или стратификацией подвергнуть скарификации.

Черенкуются крайне плохо; вегетативное размножение их осуществляется корневыми отпрысками и отводками; садовые формы размножают прививкой, причём в качестве подвоя обычно используют  и .

Биологические особенности 

При прорастании семядоли выносятся над землёй; они яйцевидные или эллиптические, несколько мясистые, голые, короткочерешковые, длиной 4—13 мм. Подсемядольная часть всхода длиной 1—6 см, голая, обычно красноватая. Первые листья очерёдные, сближенные, значительно меньше нормальных и с менее глубоко и интенсивно изрезанной пластинкой.

В течение первого года или первых двух лет сеянцы растут медленно; годовой прирост не превышает 7—20 см, затем прирост увеличивается и достигает 30—40 (до 60) см в год, что продолжается до 6—8-летнего возраста; после этого рост снова замедляется.

Цветение и плодоношение наступает в возрасте 10—15 лет. Длительность жизни — 200—300 (до 400) лет.

Вредители 

Главнейшими вредителями боярышников являются бабочки — , , , ; тли — , ; все они повреждают листья и почки; кроме того,  повреждает стволы и ветви.

Наиболее серьёзными болезнями боярышника являются  и .

Ботаническое описание 

 Внешний вид
Боярышники — листопадные, редко полувечнозелёные деревья высотой 3—5 м, иногда до 10—12 м, нередко многоствольные или растущие кустообразно. Крона плотная, округлая, шаровидная или яйцевидная, нередко асимметричная.

Кора ствола коричневая или серая, неравномерно ребристая или трещиноватая, у отдельных, видов отслаивающаяся некрупными пластинками. Ветки крепкие, прямые или несколько зигзагообразные, реже плакучие; молодые побеги пурпурно-красные, голые или густо опушённые, до войлочных. Сердцевина побегов округлая, по краям зазубренная, белая до светло-зелёной.

У большинства видов имеются многочисленные колючки, которые являются видоизменёнными укороченными побегами и развиваются из пазушных почек в нижней части побегов одновременно с листьями и на год раньше, чем соответствующие почки в верхней части побегов. Колючки обычно безлистные, длиной 0,5—1 см до 6—7 и даже 10 см, реже облиственные. У европейских и азиатских видов колючки мелкие или вовсе отсутствуют. Побеги очень редко заканчиваются колючкой. Почки располагаются сбоку от колючки, у её основания, реже почки сидят по обеим сторонам колючки.

 Листья
Почки яйцевидно-округлые, конические или продолговатые, заострённые или, чаще, притуплённые, длиной 2—10 мм; чешуйки в числе 4—6, расположенные спирально, светло- или тёмно-бурые, с карминным оттенком, но краям нередко с более светлой каймой, чаще голые, блестящие, реже ресничатые по краю или волосистые. Листовой рубец узкий, с тремя следами, которые иногда заметны только после среза с рубца пробковой ткани.

Листья расположены спирально, нередко скучены на концах коротких побегов, яйцевидные или обратнояйцевидные, реже округлые, ромбические или эллиптические, с цельной, перисто-надрезанной, лопастной или рассечённой пластинкой, глубоко и крупно зубчатые или пильчатые, реже цельнокрайные, длиной 1—12 см, голые или густо опушённые, снизу до войлочных, черешковые, реже почти сидячие. На длинных побегах крупнее и более глубоко лопастные, чем на коротких, в то же время нижние листья коротких побегов обычно мельче верхних и слабо изрезаны.

Прилистники у многих видов рано опадают.

Осенью листья некоторых боярышников ярко окрашиваются в золотистый, оранжевый и пурпуровый цвета, у многих видов они долго сохраняются, не изменяя окраски, и опадают зелёными или буреют.

 Цветки
Соцветия расположены на концах коротких боковых побегов текущего года, сложные, щитковидные, реже зонтиковидные, немного- или многоцветковые; у некоторых видов цветки одиночные или по 2—3. Оси соцветий, цветоножек, гипантий и чашелистики голые, густо опушённые или войлочные.

Цветки диаметром 1—2 см; лепестки в числе пяти, белые (у садовых форм иногда розовые или красные), округлые, с коротким ноготком. Чашелистиков 5, прямостоящих, распростёртых или отогнутых, опадающих или остающихся при плодах.

Тычинок 5—20, с белыми, жёлтыми, розовыми или пурпурно-красными пыльниками; столбиков 1—5, с головчатым рыльцем и нередко с пучками волосков у основания. Завязь образована 1—5 плодолистиками, срастающимися со спинной стороны с гипантием и свободными или почти свободными с брюшной стороны.

Цветки содержат диметиламин — вещество, которое придает им характерный запах несвежей рыбы. Иногда запах описывается как специфический, но весьма приятный

 Плоды
Плод — мелкое яблоко, образованное из гинецея, обросшего снаружи гипантием, размер 0,5—4 см. Созревают в сентябре — октябре. Плоды боярышников бывают шаровидными, грушевидными, вытянутыми; с одной или несколькими (до 5) крупными, очень прочными трёхгранными косточками. Расположены эти косточки возле чашечки на верхушке плода и слегка прикрыты кожицей.

Косточки с очень твёрдой каменистой оболочкой, желтоватые или буроватые, трёхгранные, сжатые с боков и килеватые, гладкие, ребристые, выемчатые или выщербленные; гипостиль (место прикрепления столбика к косточке) различной величины и формы.

Окраска плодов зависит от вида и сорта, она может быть бледной оранжево-жёлтой, красной, ярко-оранжевой, реже почти чёрной.

Размер плодов так же различен, как и их окраска. У боярышника кроваво-красного они всего 5—7 мм в диаметре, а у крупноплодных американских видов — почти 3, реже 4 см. В культуру вводятся крупноплодные виды, такие, как ,  и . Все они плодоносят ежегодно, высокоурожайны. Их плоды похожи на яблоки ранетки, но отличаются короткой плодоножкой. В зависимости от вида с одного дерева собирают от 10 до 50 кг плодов.

 Цветение и плодоношение
Цветки распускаются весной или в начале лета, после листьев, в период, когда последние ещё не достигли нормальной величины, медоносны, но обладают неприятным запахом и опыляются главным образом различными мухами, а также жуками и пчёлами. В конце цветения, когда тычинки полностью развиты, возможно и самоопыление.

Древесина 

Древесина беловато-розовая, красновато-жёлтая или красноватая, с разделением на ядро, возможно иногда патологического происхождения, спелую древесину и заболонь; ядро тёмного цвета, красно-бурое или даже чёрно-бурое. Годичные кольца заметные. Сосуды с простыми перфорациями. Межсосудистая поровость супротивная, реже очередная. У  — на стенках сосудов имеется штриховатость. Волокна с окаймлёнными норами. Древесина рассеянно-сосудистая, иногда с тенденцией к кольцесосудистости. Древесная паренхима диффузная, отчасти паратрахеальная. Лучи гетерогенные, иногда с некоторой тенденцией к гомогенности, одно-трёхрядные. Отдельные виды рода Боярышник сильно варьируют по признакам строения древесины.

Древесина используется для изготовления различных предметов домашнего обихода, токарных и резных изделий, рукояток к ударным инструментам и т. д. Испытывалась она на гравировальные доски и показала довольно удовлетворительные результаты. Некоторые виды боярышника (например боярышник однопестичный) достигают высоты 8 м и образуют довольно большую массу древесины, поэтому эксплуатация их вполне возможна. Большую ценность по окраске и красоте рисунка имеют боярышниковые капы (наплывы).

Значение и применение

Лекарственное применение 

Начиная с XVI века боярышник используется в медицине. В прежние времена его применяли только как вяжущее средство при поносах и дизентерии. С XIX века стали использовать чай из цветков и листьев как кровоочистительное средство, а с начала XX века плоды и цветки боярышника рекомендуются как лекарство при заболеваниях сердца и сосудов.

, , , , ,  и другие виды являются производящими растениями для получения двух видов лекарственного сырья: цветков боярышника () и плодов боярышника (). Цветки собирают в начале цветения в сухую погоду, сушат под навесом или в сушилках при нагреве до +40 °C. Плоды заготавливают на стадии полной зрелости и сушат в тёплых помещениях или в сушилках при температуре до +70 °С на решётах. Основные действующие вещества — флавоноиды: гиперозид, кверцитрин, кверцетин, витексин, ацетилвитексин, а также оксикоричные кислоты — кофейная и хлорогеновая.

Лекарственные средства, изготовленные из боярышника, обладают кардиотоническим действием. Они усиливают сокращения миокарда, но уменьшают его возбудимость; тритерпеновые кислоты усиливают кровообращение в венечных сосудах и сосудах мозга, повышают чувствительность сердечной мышцы к действию сердечных гликозидов, устраняют боли и дискомфорт в области сердца. Препараты боярышника применяют в комплексной терапии функциональных расстройств сердечной деятельности, кардиалгий, климактерического синдрома, гипертонической болезни, астено-невротических состояний. В научной медицине используются спиртовая настойка, а также жидкий и густой экстракт из цветков и плодов. В народной медицине применение в тех же целях имеют цветки боярышника (реже плоды, и то более в целях питания).

Декоративное применение 

Из Америки в Европу были завезены несколько видов, к началу XVIII века в садах и парках выращивали восемь североамериканских видов:
, , , , . В России американские виды боярышника появились в XIX веке.

Боярышники широко используются в декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне. Они зимостойки, засухоустойчивы, нетребовательны к почвам, декоративны в течение всего периода вегетации благодаря изящным листьям, окрашивающимся осенью в оранжево-красные тона, многочисленным белым цветкам в щитковидных соцветиях, плодам яркой окраски, украшающим крону в течение двух месяцев.

Боярышники живут до 300 лет, это идеальный материал для колючих изгородей — красивых и при этом практически непроницаемых. В средней полосе России наиболее широко используют  и , а также .

Из боярышника создают декоративные группы в ландшафтных парках; используют для закрепления склонов оврагов, берегов водоёмов и рек.

Другие полезные свойства боярышников 
Боярышники — медоносы, их охотно посещают пчёлы, однако большого сбора мёда и обножки не дают.

Ряд видов боярышников (в частности, азароль) являются культурными плодовыми растениями, которые культивируются для этой цели в западном Средиземноморье с античных времён.

Классификация

Таксономия 
Род Боярышник входит в трибу  подсемейства  семейства  порядка .

Виды 

В роде насчитывается более 380 видов и огромное количество форм и гибридов. Germplasm Resources Information Network приводит 231 вид.

В России около 50 видов, кроме того, свыше 100 видов интродуцировано.

Гибридные роды с участием представителей рода Боярышник 
 ×Crataegosorbus — Кратегосорбус (= Sorbus × Crataegus)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Боярышник на сайте USDA NRCS
 Flora Europaea: Crataegus
 

Яблоневые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Лекарственные растения